Antiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antiosaari (ö, lat 61,17, long 28,09), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Antiosaari (ö, lat 61,28, long 27,63), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar